Altermarkt steht für:
 Altermarkt (Köln), siehe Historische Kölner Rheinvorstadt#Altermarkt und Heumarkt
 Altermarkt (Linnich), siehe Heimatmuseum Linnich

Siehe auch:
 Altenmarkt
 Alter Markt
 Altmarkt